Matileola är ett släkte av tvåvingar. Matileola ingår i familjen Lygistorrhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Matileola